Testvérek: 2006-ban indult, Emmy-díjas amerikai televíziós sorozat. 
 Testvérek: 2009-ben bemutatott amerikai film. 
 Testvérek: 2021-ben indult török televíziós sorozat.